Maria Elżbieta Habsburżanka (ur. 13 sierpnia 1743 w Wiednia; zm. 22 września 1808 w Linz) – arcyksiężniczka Austrii, opat Innsbrucku.
 
Urodziła się jako córka cesarzowej Marii Teresy Habsburg i cesarza Franciszka I. Była siostrą cesarza Józefa II i słynnej królowej Francji Marii Antoniny. W 1765 roku na dworach europejskich rozniosła się plotka o rozpoczęciu negocjacji Andrzeja Poniatowskiego z dworem wiedeńskim w sprawie ożenku arcyksiężniczki ze Stanisławem Augustem.

Przypisy 

Habsburgowie Lotaryńscy
Urodzeni w 1743
Zmarli w 1808
Namiestnicy Niderlandów
Ludzie urodzeni w Wiedniu